Екатерина Бегларовна Багатур (1870, Ханкенди, Шушинский уезд Елисаветпольской губернии, Российская империя (ныне Нагорный Карабах) — 9 ноября 1944) — армянский и советский , .

Биография 
Начала литературную деятельность в 1905 году.

Автор очерков, рассказов, театральных рецензий. Написала исторические трагедии «Ара и Шамирам» (1915, Баку), «Артавазд» (1923, Ленинакан), «Тондракийцы» (1939, Тбилиси), посвящённые борьбе армянского народа против иноземных поработителей, а также за справедливость и равенство.

Е. Багатур — одна из первых армянских драматургов обратилась к материалу советской действительности в пьесе «Диван» («Суд», 1929, Тбилиси) об установлении Советской власти в Азербайджане и др.

Избранные сочинения 
 «Элегия воли»
 «Ара и Шамирам» (1915)
 «Артавазд» (1923)
 Пьеса «Суд» (1930).

Литература 
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. — 312 с.: ил. ISBN 5-9676-0034-5
 Театральная энциклопедия. Том 6 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.

Армянские писатели
Писательницы Армении
Родившиеся в Степанакерте
Родившиеся в 1870 году
Умершие в 1944 году